Борисовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борисовичи — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Борисовичи — деревня в Псковском районе Псковской области.